Zdzisław Marek (1924–2015) – polski ekspert medycyny sądowej
 Zdzisław Marek (1923–1995) – polski poeta mieszkający przez wiele lat w Australii